Автолізія (від авто — сам, лізис — руйнування) — багатозначний термін.

Мінералогія 
 Автолізія — самоочищення мінералів від домішок, яке переважно відбувається при пониженні температури процесу (при перекристалізації).

Біологія 
 Автолізія — те ж саме, що й автоліз, самоперетравлення.

Джерела 
 
 universal_ru_de.academic.ru universal_ru_de.academic.ru автолизия Словари и энциклопедии на Академике